«Точка» — российский кинофильм 2006 года по одноимённой повести Григория Ряжского.

В 2006 году на Международном кинофестивале в Чикаго актрисы Виктория Исакова, Анна Уколова и Дарья Мороз, исполнившие в фильме главные роли, получили премию Silver Hugo — за лучшую женскую роль.

Сюжет 
История девушек, работающих проститутками на «точке».

Нина «Мойдодырка» росла в неблагополучной семье. Родители алкоголики, а сама девушка вскоре начала подрабатывать проституткой. В надежде поставить на ноги младшего брата уезжает в Москву, где также занимается проституцией. В первый же день на «точке» была покалечена местными милиционерами. Вскоре поселилась вместе с ещё двумя проститутками: Кирой и Аней. Брат Нины Павлик погибает, но Нина ничего не говорит подругам и все так же строит планы о том, как она вытащит брата из нищеты и они хорошо заживут. Но Кира и Аня сами узнают об этом из спрятанной Ниной телеграммы.

Аня зарабатывает на жизнь проституцией, чтобы обеспечить свою дочь, которая живёт с бабушкой в другом городе. В детстве она подвергалась насилию со стороны отчима. Повзрослев, переезжает в Москву, где селится у сына отчима. В первую же ночь он её насилует. Она крадет из его квартиры кольцо, но таксист, которому она хотела его продать, склоняет её к сексу. Вскоре начала работать на «точке», где после перестрелки знакомится с Кирой. Была беременна от одного из своих клиентов, который уверял, что любит её. Но очередной клиент избивает Аню, и она теряет ребёнка. Вместе с Ниной открывают свою «точку».

Кира «Зебра» работает на базаре. Со службы приходит её парень Вадик, но отец Киры против их отношений. Вскоре Вадика забирают на войну, где он погибает. Кира узнает, что беременна, и отец выгоняет дочь из дома. Девушка приезжает в Москву, приходит на могилу к Вадику, где её вместе со своей подельницей спаивает бомж, после чего они делают ей аборт и начинают зарабатывать на ней. Кира решает покончить жизнь самоубийством и режет себе вены. В больнице она знакомится с девушкой, которая предлагает ей пойти работать на «точку». Кира копит деньги на лучшую жизнь. Нина и Аня «берут в долг» её заначку на открытие своей «точки» (Кира отказалась от этой затеи).

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Юрий Мороз
 Продюсеры: Рубен Дишдишян и Юрий Мороз
 Сценаристы: Юрий Мороз, Алёна Званцова и Григорий Ряжский (повесть)
 Оператор: Николай Ивасив
 Композитор: Дарин Сысоев
 Художник: Екатерина Кожевникова

Награды 
Список приводится в соответствии с данными IMDb.

Примечания 

Фильмы-драмы России
Фильмы «Централ Партнершип»
Фильмы Юрия Мороза
Проституция в России
Проституция в фильмах
Фильмы России 2006 года
Экранизации повестей
Фильмы студии «Колибри»